Зона свободного огня () — понятие в Вооружённых силах США. Согласно полевому наставлению 6-20 (FM 6-20),

Первоначально термин означал территорию вокруг военно-воздушной базы, свободную от мирных жителей, что позволяло самолётам сбросить бомбы перед приземлением.

Дальнейшее распространение термин получил во время войны во Вьетнаме. Силы США устанавливали зоны свободного огня в районах, которые считались подконтрольными противнику (иногда предварительно выселив оттуда мирных жителей). В этих районах не существовало ограничений на ведение огня и применение тяжёлых вооружений. Любой неопознанный субъект рассматривался как вражеский военный.

Литература 
 Lewis M. Simmons, «Free Fire Zones», in Crimes of War: What the Public Should Know, Roy Gutman, Ed, W. W. Norton & Company, July 1999, ISBN 978-0393319149

Война во Вьетнаме
Военная терминология